Cian puede referirse a:

 Cian, un color.
 Cian, una desarrolladora de videojuegos y creadora de la franquicia Myst.
 Cian, el padre de Lug, el dios solar, y que fue asesinado por los hijos de Tuireann en la mitología irlandesa.